Любоми́р (Лю́бко) Андреевич Де́реш (укр. Лю́бко Де́реш, 3 июля 1984, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский писатель.

Биография 
Закончил Львовский физико-математический лицей и экономический факультет Львовского университета.

Публикации 
Первая публикация — роман «Культ» в журнале «Четвер» (2002). Впоследствии вышли романы «Поклоніння ящірці» («Поклонение ящерице», 2002; написан раньше «Культа», но вышел позже), «Архе» («Архэ», 2005), «Намір!» («Намерение!», 2006), «Трохи пітьми» («Немного тьмы», 2007; русский перевод, 2009).

Произведения переведены на несколько европейских языков, в том числе немецкий, польский, итальянский, сербский. Роман «Культ» был представлен на Лейпцигской книжной ярмарке 2005 года.

Участник выставок современного искусства «Пурификация», Киев, Дом художника, кураторы группа «Хазария» (2004), а также «Апокалипсис и Возрождение в Шоколадном доме», Киев, Шоколадный дом, куратор Константин Дорошенко (2012).

С ноября 2007 года планировал возглавить русскоязычный журнал «Кофе с молоком», рассчитанный на распространение в железнодорожных поездах, но в первом номере журнала был указан другой главный редактор.

Произведения 
 Культ (2001)
 Поклонение ящерице (2004)
 Архе (2002)
 Тереза и парабола
 Намір! (2006)
 Немного тьмы (2007)
 Голова Якова (2011)
 Остання любов Асури Махараджа (2013)
 Спустошення (2017)
 Там, де вітер (2021)

Рецензии 
  МИРУ — НАМІР!
 Недитячі НАМІРи Любка Дереша
 «Хоч в писок дай!» — спроба порівняльного аналізу кількох сучасних українських книжок
  Культивованість «Культу». Рецензія на книгу Любка Дереша

Примечания

Ссылки 
 City Life, N8(25), серпень 2006

Украинские писатели
Писатели Украины
Выпускники Львовского университета
Писатели Украины XX века
Украинские писатели XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века